Pringles est une marque de pommes de terre chips.
 Coronel Pringles est une ville d'Argentine située dans le partido du même nom.